Dathomir es un planeta en el universo de Star Wars.

Planeta con muy poca gravedad, ubicado en el sector Quelii. Este planeta es habitado por temerarias mujeres conocidas como las Brujas de Dathomir, tan poderosas que pueden domar Rancor para montarlos. Se puede aliar para el comercio con cualquier clan de las Brujas, entre los más influyentes esta el de: las Nightsisters (Hermanas de la noche) y el de Signing Mountain Clan (clan de la montaña cantante). 

Estas brujas usaban la fuerza a su manera, manipulándola de una forma muy diferente a la de los Jedi o Sith, e inclusive la denominaron de otra manera. Una de las brujas más conocidas es Charal: esta desafortunada dejó su planeta nativo solo para estrellarse en la luna de Endor junto con los Marauders. 

Durante la Guerra Civil Galáctica, eran controlados por Zsinj.

Planetas de Star Wars